L'Amour conjugal (L'amore coniugale), un roman d'Alberto Moravia publié en 1949 ;
 L'amore coniugale, un film de Dacia Maraini sorti en 1970, adapté du roman de Moravia. ;
 L'Amour conjugal, un roman de Pascal Quignard, avec des gravures de Pierre Skira, ed. Patrice Trigano, 1994 ;
 L'Amour conjugal, un film de Benoît Barbier sorti en 1995.